Константи́н Вита́льевич Шафра́нов (11 сентября 1968, Усть-Каменогорск, Казахская ССР, СССР) — казахстанский хоккеист, нападающий. Первый казахстанский игрок в Национальной хоккейной лиге.

Биография 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея, тренер Владимир Гольц.

На драфте НХЛ 1996 года был выбран в 9-м раунде под общим 229-м номером командой Сент-Луис Блюз.

Свои первые матчи за усть-каменогорское Торпедо" провел ещё в сезоне 1985/1986, а к началу 90-х стал одним из лидеров команды, играя в звене с Андреем Райским и Борисом Фуксом. В 1994 году вместе с четырьмя одноклубниками перешёл в «магнитогорский Металлург» но вскоре уехал за океан, в лигу ИХЛ. Там Шафранов получил приз лучшему новичку сезона и в 1996 году был задрафтован командой НХЛ «Сент-Луис Блюз». В пяти матчах в НХЛ за «Сент-Луис» он забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу, тем не менее это не убедило тренера Майка Кинэна оставить казахстанского нападающего в команде. В следующем сезоне Шафранов вернулся в команду ИХЛ «Форт-Уэйн Кометс» а также принял участие в Олимпиаде в Нагано, где стал лучшим снайпером команды. На счету Константина четыре шайбы, в том числе заброшенная в ворота Патрика Руа в четвертьфинальном матче с Канадой.

Игровая карьера Константина Шафранова продолжалась до 2010 года и вместила в себя выступления за многие клубы России и Северной Америки. В 2006 году Шафранов во второй раз в карьере принял участие в Олимпийских играх.

В 2010 году в возрасте 41 года сыграл за сборную Казахстана на чемпионате мира в Германии и, несмотря на возраст, стал одним из лучших в команде и дважды был признан лучшим игроком матча.

После окончания карьеры хоккеиста постоянно проживает в США.

21 мая 2020 года вошёл в тренерский штаб хоккейного клуба «Авангард»; покинул команду летом 2021 года.

Достижения 
 Серебряный призёр Зимней Универсиады 1991 г.
 Лучший хоккеист Казахстана 1993 года.
 Чемпион Казахстана 1993, 1994 гг.
 Бронзовый призёр чемпионата России 1995 г.
 Обладатель Золотого шлема 1995 (в конференции «Восток»).
 В 1995 году вместе с партнерами по звену братьями Александром и Евгением Корешковыми получил приз Три бомбардира.
 Обладатель Gary F. Longman Memorial Trophy как лучший новичок IHL сезона 1995/1996.
 Четвертьфиналист зимних Олимпийских игр 1998 г.
 Чемпион России 1999 г.
 Чемпион Евролиги 1999 г.
 Участник зимних Олимпийских игр 2006 г. (9 место)
 Обладатель Кубка Тёрнера 2008, 2009, 2010

Ссылки 
 
 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Казахстана
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки «Форт-Уэйн Кометс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккейные тренеры Казахстана